Согласительная комиссия — это практика, при которой в случае конфликта стороны прибегают к помощи третьей стороны или создают группу представителей для того, чтобы найти приемлемое решение для обеих сторон, либо для урегулирования замечаний, послуживших основанием для отказа в согласовании проекта документа. Согласительная комиссия собирается как для общественных слушаний, так и в Федеральном собрании, что предусмотрено п.4 ст.105 Конституцией РФ.

В состав согласительной комиссии могут входить общественность, администрация города, совет депутатов, представители заказчика, представители разработчиков проекта. Целями согласительной комиссии являются:
1. разработка, утверждение либо отклонение нормативных и рекомендуемых документов,
2. оказание содействия объединению собственников,
3. содействие продвижению к каждому жителю принятых и рекомендуемых согласительной комиссией документов,
4. создания условий постоянного информирования жителей.

В конце своей работы согласительная комиссия представляет в высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ подготовленный для утверждения проект документа, а при отказе — несогласованный проект с заключением об отказе в согласовании документа.

См. также 
Право

Ссылки 
Предложения по созданию согласительной комиссии
Согласительная комиссия в парламенте
Различные варианты соотношения общественных слушаний и общественной экологической экспертизы
Программа ОрганизацииОбъединенных Наций поокружающей среде

Коллективный интеллект
Конфликт